Dungeon Master (computerspel), een computerspel van FTL uit 1987
 Dungeon Master (Dungeons & Dragons), de benaming van de gamemaster in het rollenspel Dungeons & Dragons